Radvilishkis kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Radviliskis (ort i Litauen), Šiauliai län, 
 Nemunėlio Radviliškis, ort, Panevėžys län, 

Robotskapade Litauenförgreningar